Grubitz ist der Familienname folgender Personen:

 August Grubitz (1876–1964), deutscher Architekt
 Ernst Ludwig Grubitz (1876–1936), deutscher Verwaltungsjurist